Teillé ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Teillé (Loire-Atlantique)
 Teillé (Sarthe)